Зяблицы — название населённых пунктов в России:

 Зяблицы — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Зяблицы — деревня в Ярославском районе Ярославской области.